Bockenrod ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Bockenrod (~1488~1536), deutscher Poet und Theologe

Bockenrod ist der Name folgender Orte:

 Bockenrod (Reichelsheim), ein Ortsteil von Reichelsheim (Odenwald)